Luguet est un nom propre pouvant faire référence à :

Patronymes 
Famille Allioux-Luguet dit Luguet
 Michel Luguet (1787-1852), acteur français, père de :
 René Luguet (1813-1904), acteur français ;
 Henri Luguet (1822-1888), acteur français, père de :
 Maurice Luguet (1857-1934), acteur et directeur de théâtre français, père de :
 André Luguet (1892-1979), acteur, réalisateur et scénariste français, père de :
 Rosine Luguet (1921-1981), actrice française.
Famille Luguet
 Marcel Luguet (1865-1934), auteur dramatique français, homonyme des précédents.

Toponymes 
 Signal du Luguet, sommet du Puy-de-Dôme.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme